Jacques Besson ist der Name folgender Personen:

* Jacques Besson (Ingenieur) (um 1540–um 1573), französischer Mathematiker und Ingenieur
 Jacques Besson (Radsportler) (1918–1984), Schweizer Radrennfahrer
 Jacques Besson (Musiker), französischer Musiker 
 Jacques-François Besson (1756–1842), französischer Geistlicher, Bischof von Metz